Формика () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Формика, Лаутаро (род. 1986) — аргентинский футболист, левый защитник.
 Формика, Мауро (род. 1988) — аргентинский футболист, атакующий полузащитник.
Другое
 Формика (остров) — остров в архипелаге Эгадские острова (Италия).
Формика — род муравьёв из подсемейства формицины.